Lens himalayensis är en ärtväxtart som beskrevs av Friedrich Christoph Wilhelm Alefeld. Lens himalayensis ingår i släktet linser, och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Linser
himalayensis